Pasák může být:

 pastevec, pastýř, bača – člověk, který pase dobytek nebo pracuje na pastvě
 organizátor prostituce, zpravidla mužského pohlaví
 pasák (hra) – pálkovací hra podobná baseballu
 Pasák (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Šumperk

příjmení
 Jan Pasák – fotbalista
 Tomáš Pasák – historik

Související články 
 pásák – lidový název pro pásový traktor či pásový tahač
 pásák (hračka) – stará dětská hračka

Externí odkazy